Iwanowskij () – nazwa toponimów w Rosji i Kazachstanie

m.in.:

 Iwanowskij – pasmo górskie w północno-wschodnim Kazachstanie

 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie amurskim
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie astrachańskim
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w Baszkortostanie
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie komariczskim obwodu briańskiego
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie siewskim obwodu briańskiego
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie wygonickim obwodu briańskiego
 Iwanowskij – miejscowość w obwodzie irkuckim
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kałuskim
 Iwanowskij – chutor w obwodzie kostromskim
 Iwanowskij – chutor w Kraju Krasnodarskim
 Iwanowskij – chutor w rejonie biełowskim obwodu kurskiego
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Iwanowskij – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego

 Iwanowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie wołogodzkim
 Iwanowskij – chutor w obwodzie woroneskim

Zobacz też 
 Iwanowskoje – wieś w obwodzie kurskim założona w 1703 roku przez Iwana Mazepę

Strony ujednoznaczniające